Ел Саусито има више значења:

 Ел Саусито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саусито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саусито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саусито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саусито (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саусито (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саусито (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саусито (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саусито (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Саусито (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусито (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саусито, Ел Местењо (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито, Ел Сауз (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито, Де Белтран (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Росарио, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито, Лос Љанос (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саусито (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусито (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусито (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Саусито (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито, Ел Ранчито (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито, Ел Саусито де Ариба (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саусито (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито, Потреро де лос Буејес (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито, Лос Сауситос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито, Кремерија (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саусито (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Саусито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Саусито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Саусито, Ранчо де Макарија и ел Ријито (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Саусито, Ел Сауз (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусито (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусито, Омеро Салинас Виљареал (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусито, Хуан Мануел Санчез Салинас (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусито (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусито (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусито (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусито (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саусито (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Саусито (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Саусито (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Саусито (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусито (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусито (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусито (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусито (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусито (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусито (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусито, Сан Исидро (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саусито (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусито, Ел Саусито де Луго (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусито (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусито (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саусито (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саусито (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито, Хавијер Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саусито (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусито, Криспин Гомез Хименез (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусито (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусито (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саусито (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусито, Сан Фернандо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусито, Ел Орно (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусито (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусито (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусито, Ел Куарента (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусито (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Саусито (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику